

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Stegny – część miasta Mogielnica
 Stegny – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów
 Stegny – przysiółek wsi Kiełpin w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Stegny – część wsi Pniewo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Stegny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk

Inne 
 Stegny – tor łyżwiarski w Warszawie

Zobacz też 
 Stegna